Frondipora är ett släkte av mossdjur. Frondipora ingår i familjen Frondiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Frondipora